Efraïm kan meerdere betekenissen hebben:
 Een van de zonen van aartsvader Jozef, zie Efraïm (persoon)
 Zijn afstammelingen vormden de stam van Efraïm
 Een synoniem voor het koninkrijk Israël, naar de dominantste stam
 Efraïm van Antiochië, patriarch van Antiochië (526-546)
 Ephraim (predikant), Griekse predikant (1928-2019)
 Olaf Ephraim, Nederlands politicus